Narodowe Zgromadzenie Ludowe – izba niższa parlamentu Algierii
 Narodowe Zgromadzenie Ludowe – jednoizbowy parlament Gwinei Bissau